Джеймс Ллойдович Паттерсон (род. 17 июля 1933, Москва) — советский офицер-подводник, поэт и прозаик; в детстве — киноактёр, известный советским кинозрителям по роли малыша-негритёнка в фильме «Цирк». В 1994 году эмигрировал в США.

Происхождение, семья, детство 
Отец: Ллойд Уолтон Паттерсон () приехал в СССР из США в 1932 году в эпоху «Великой депрессии» в возрасте двадцати двух лет в составе делегации Джеймса Хьюза.

Мать: Вера Ипполитовна Аралова — театральная художница, работала на Московской киностудии.

У Джеймса (Джима) в семье были ещё два брата: Ллойд (Ллойд-джуниор, 1935 года рождения — погиб в автокатастрофе в Ленинграде 18 декабря 1960 года) и Том (1937 года рождения, советский телеоператор). Перед войной Джеймс был принят в музыкальную школу им. Гнесиных по классу виолончели. В войну мать с малышами была эвакуирована на восток, и 1941—1943 годы все три брата провели в детском доме на Урале в селе Кашино под Свердловском.

Учёба и служба на флоте 
В 1951 окончил Рижское Нахимовское военно-морское училище.

В 1951—1953 годах учился в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1953—1955 годах учился в Высшем военно-морском училище подводного плавания.

31 августа 1955 года ему присвоено воинское звание «лейтенант»; в октябре 1955 года вступил в должность командира рулевой группы БЧ-1 подводной лодки «С-95» 151-й бригады 21-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. В октябре 1957 года присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант». В апреле 1958 года уволен в запас по сокращению штатов.

В 1964 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1967 года — член Союза писателей СССР. Публиковался в «Огоньке», «Москве», «Советском воине». Дружба с Л. Орловой длилась до последних дней её жизни.

Эмиграция 
В 1994 году вместе с матерью эмигрировал в США и поселился в районе Вашингтона.

Сочинения

Проза 
 Хроника левой руки / Новеллы. — , 1964.
 Дыхание лиственницы — , 1985.

Поэзия 
 Россия. Африка — , 1963.
 Рождение ливня — , 1973.
 Взаимодействие — , 1978.
 Зимние ласточки — , 1980.
 Красная линия — , 1984.
 Залив Доброго начала — , 1984.
 Ночные стрекозы — : РПБ, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Биография Д. Л. Паттерсона
 «Наш Джеймс» — воспоминания друзей
 http://inosmi.ru/russia/20130611/209926089.html

Дети-актёры СССР
Выпускники Нахимовских училищ
Старшие лейтенанты (ВМФ СССР)
Подводники СССР
Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Русские эмигранты третьей волны в США